The Midnight Sun – documentario del 1924 prodotto dalla Fox Film Corporation
The Midnight Sun – film del 1926 diretto da Dimitri Buchowetzki
The Midnight Sun – cortometraggio del 2000 diretto da Larry McLaughlin

Pagine correlate 
Midnight Sun